Stine est un patronyme porté notamment par :

 Clifford Stine (1906-1986), directeur de la photographie et technicien des effets visuels américain ;
 R. L. Stine (1943-), écrivain américain.